Леттерман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Леттерман, Дэвид (род. 1947) — американский комик, ведущий популярной программы «Вечернее шоу с Дэвидом Леттерманом» на телеканале CBS.
 Леттерман, Роб (род. 1970) — американский кинорежиссёр и сценарист.
 Леттерман, Джонатан (1824—1872) — американский военный врач

См. также 
 Ледерман (фамилия)